Пе́терис Га́удиньш (; род. 1954) — советский и латвийский актёр театра и кино, режиссёр.

Биография 
Петерис Гаудиньш родился 26 июля 1954 года в Риге, в семье врачей. Его отец — ведущий отоларинголог Латвии, профессор Эрнестс Гаудиньш ().

Окончил 1-ю Рижскую среднюю школу с физико-математическим уклоном (1972) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола (1977).

Учился в Рижском медицинском институте (1972—1973), посещал Народную студию киноактёра Рижской киностудии.

Дебютировал в кино в 1973 году в роли Гатыня в фильме режиссёра Гунара Пиесиса «Вей, ветерок!».

С 1977 года актёр Художественного театра им. Яна Райниса (Театра Дайлес) в амплуа лирического и вместе с тем ироничного героя.

Фильмография 
  — Вей, ветерок! — Гатынь
  — Нападение на тайную полицию — Чомс
  — Лето мотоциклистов — Марис
  — Мастер — Артур Скруве
  — Эта опасная дверь на балкон — Нормунд
  — Мужчина в расцвете лет — Эдмундс
  — Театр — Роджер, сын Джулии
  — Стакан воды — Артур Мешем, капитан королевской гвардии
  — Раненая тишина — Стасис Шална
  — От Буга до Вислы
  — 34-й скорый — Пётр, курсант пожарно-технического училища
  — Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — Айвенго
  — Мать Мария — Борис Вильде
  — Бродяги Севера
  — Канкан в английском парке — Николай Мартинец
  — Матч состоится в любую погоду — адвокат
  — Двойной капкан — Валдис Янович Витолс, следователь
  — Фотография с женщиной и диким кабаном — Рудольф, фотограф
  — Узник замка Иф — Максимильян Моррель
  — Тапёр — Ояр Лазда
  — Семья Зитаров — эпизод
  — Собака, которая умела петь — Ларс Конон
  — Гангстеры в океане — Стюарт Дональд
  — Оружие Зевса — Дэн Барри в молодости
  — Собака, которая умела петь
  — Дуплет — санитар
  — Цена головы — инспектор Жанвье
  — Питон — пожарный
  — Красная капелла — немецкий офицер
 — — Стражи Риги — майор Бишоф
  — Чужая жизнь — Улдис
  — Команда мечты 1935 (в производстве)
  — Рождённая звездой — отец героини
 2015—2017 — Квест — Старший работодатель Хмурого

Примечания 

Персоналии:Театр Дайлес
Выпускники Первой государственной гимназии
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола